Ra har flere betydninger:
 Ra – ægyptisk gud.
 Ra (lys) – farvegengivelsesindeks.
 Ra - Det kemiske symbol for Radium

Se også 
 Ra-ekspeditionerne